Чилтон има више значења:
 Округ Чилтон (Алабама)
 Чилтон (Тексас)
 Чилтон (Висконсин)